Ulica Artura Grottgera w Katowicach
 Ulica Artura Grottgera w Warszawie

Grottgera